Tilly es el nombre de varias comunas de Francia:

Tilly, en el departamento de Eure.
Tilly, en el departamento de Indre.
Tilly, en el departamento de Yvelines.